Марі П'єрс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Кончіта Мартінес.

Моніка Селеш виграла титул, перемігши у фіналі Руксандру Драгомір з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л Остерло
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=4
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А-Г Сідо
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т Панова
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Качіч
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= В Руано Паскуаль
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=17
| RD1-team09= К Мораріу
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Фусаї
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Е Гальярді
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Смашнова
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Б Ріттнер
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К Грдлічкова
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=7
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= А Кетцер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Л Остерло
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т Панова
| RD2-score03-1=60
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=14
| RD2-team04=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр 

{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Кваліфікаційний матч

| team-width=175

| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Надія Петрова
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Саманта Рівз
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Трейсі Сінджиан
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4=

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1999
Тур WTA 1999